L'Orchestre rouge fut, durant la Seconde Guerre mondiale, un réseau de résistants anti-nazis qui opéra en Europe pour le compte de l'URSS.
 L'Orchestre rouge est un livre de Gilles Perrault sorti en 1967.
 L'Orchestre rouge est un film de Jacques Rouffio, sur un scénario de Gilles Perrault, sorti en 1989.
 L'Orchestre rouge (Die Rote Kapelle) est un documentaire de Stefan Roloff sorti en 2003.
 L'Orchestre rouge (Krasnaya kapella, Красная капелла) est un téléfilm d'Alexandre Aravine sorti en 2004.
 Kommando Orchestre rouge est le nom de l'organisation qui fut mise en place par les Allemands pour lutter contre l'Orchestre rouge.
 Orchestre Rouge est un groupe de rock français des années 1980.

Homonymie de titre